Синиця — рід птахів ряду горобцеподібних.

Річка:
 Синиця — річка, ліва притока Південного Бугу
Села:
 Синиця — Київська область, Богуславський район
 Синиця — Черкаська область, Христинівський район

Персоналії 
 Синиця Анатолій Данилович — український хімік-органік.
 Синиця Григорій Іванович — заслужений художник України.
 Синиця Іван Омелянович — український радянський психолог і педагог.
 Синиця Михайло Софронович — український радянський державний і партійний діяч.
 Синиця Олег Вікторович — український футболіст.
 Синиця Степан Мартинович — гравець київського «Динамо» 1929—1933 років і футбольний тренер.
 Синиця Стефан — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Українські прізвища